Янгикишлак () — городской посёлок (с 1978 года), административный центр Фаришского района Джизакской области Узбекистана.

Янгикишлак расположен в 67 км к северо-западу от областного центра и ближайшей железнодорожной станции — Джизака.

Население

Известные уроженцы 
Нармахонмади Джураевич Худайбердыев (1928 - 2011) — председатель Совета министров Узбекской ССР (1971—1984).

Ссылки 

Посёлки городского типа Фаришского района